Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Bibb (Bibb County) :
 Comté de Bibb, situé dans l'État de l'Alabama ;
 Comté de Bibb, situé dans l'État de Géorgie.